Конно — фамилия. Известные носители:
 Конно, Альвина Иоханновна (1901—1994) — депутат Верховного Совета СССР.
 Конно, Асами (род. 1987) — японская певица, медиа-персона.
 Конно, Михаил Юганович (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Конно, Сатоси (более известный в литературе под псевдонимом Бин Конно; род. 1955) — японский писатель, пишущий в жанре остросюжетных романов.
 Конно, Форд (род. 1933) — американский пловец, двукратный чемпион Олимпийских игр.
 Конно, Хидэки (род. 1965) — японский дизайнер, директор и продюсер консольных игр.
 Конно, Ясуюки (род. 1983) — японский футболист, защитник клуба «Гамба Осака» и сборной Японии.

См. также 
 Коннов
 Конное
 Коно